Николай Хованский:
 Хованский, Николай Александрович (1879—1967) — князь, российский государственный деятель, коллежский советник.
Хованский, Николай Николаевич (1777—1837) — князь, российский военный и государственный деятель, генерал от инфантерии, сенатор.
 Хованский, Николай Петрович (1923—1974) — председатель колхоза имени XXII съезда КПСС Гомельского района Гомельской области Белорусской ССР.
 Хованский, Николай Фёдорович (1855—1921) — саратовский историк, краевед и библиограф.